La fase a eliminazione diretta è iniziata il 6 marzo 1996 ed è terminata il 22 maggio 1996 con la finale di Roma, in cui la Juventus ha battuto 4-2 l'Ajax ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi supplementari.

Tabellone

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Edizioni della UEFA Champions League